Mercedes-Benz OM611/OM612/OM613 (код 611.9XX) — рядный четырёхцилиндровый дизельный двигатель, выпускавшийся компанией Mercedes-Benz с 1997 по 2006 год. Пришёл на замену атмосферному агрегату OM604, который устанавливался на автомобилях C-класса (Mercedes-Benz W202) и E-класса (Mercedes-Benz W210).

История 
Двигатель Mercedes-Benz OM611 был разработан в 1997 году и впервые был представлен на автомобиле C-класса под рыночным индексом 220 CDI. Изначально его рабочий объём составлял 2151 куб. см., а мощность варьировалась от 102 до 125 лошадиных сил. По сравнению с предыдущей моделью (ОМ604), у ОМ611 возросла на 30 % мощность, на 50 % больше крутящий момент и на 10 % уменьшено потребление топлива.

В 1999 году рабочий объём двигателя был уменьшен до 2148 куб. см., однако мощность его возросла до максимальных 143 л. с. (105 кВт).

В 2000 году OM611 установили на автомобили Mercedes-Benz Sprinter и Mercedes-Benz W203. Новый E-класс (W211), представленный в 2002 году, однако, оснащался иным дизельным двигателем — Mercedes-Benz OM646.

Производство двигателя ОМ611 прекратилось в 2006 году.

Описание 
Двигатель Mercedes-Benz OM611 представляет собой 2,2-литровый (изначально рабочий объём составлял 2151 куб. см., а начиная с 1999 года — 2148 см3) 4-цилиндровый дизельный двигатель с системой впрыска Common rail, интеркулером и 2 верхними распредвалами, которые приводят в действие все 16 клапанов. Диаметр цилиндров равен 88.0 мм, ход поршня составляет 88.3–88.4 мм. Газораспределительный механизм — DOHC. С целью повышения производительности оснащается турбокомпрессором. Для очистки выхлопных газов был применён окислительный катализатор.

Мощность двигателя OM611 варьируется от 82 л. с. (60 кВт) при 3800 об/мин до 143 л. с. (105 кВт) при 4200 об/мин, крутящий момент — от 200 Н·м при 1400—2600 об/мин до 315 Н·м при 1800—2600 об/мин.

Технические характеристики

OM611

OM612

OM613

Примечания

Литература 
 
 
 

Двигатели Mercedes-Benz
Двигатель внутреннего сгорания
Автомобильные двигатели